Saltnes kan avse

Geografi

Färöarna 

 Saltnes, Färöarna, Streymoyar sýsla,

Norge 
Saltnes, Norge – en tätort i Råde kommun

Robotskapade Färöarnaförgreningar